Grupno prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza je predstavljalo ligu četvrtog ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1961./62.  Sudjelovalo je 7 klubova, a prvak je bio Val iz Kaštel Starog.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 7. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (8. – 14. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
rezultat nakošen - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica  
p - utakmica prekinuta

Kolektivac se plasirao u ''Ligu (Prvenstvo) Splitskog nogometnog podsaveza.  
 Izvori:

Poveznice 
 Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1961./62.

Izvori 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 85 
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 31 
 Jurica Gizdić: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008., , str. 36-37 
 Jurica Gizdić: Stobrečki Primorac, Stobreč, 2003., , str. 37 
 Bogdan Vujina, Mate Tomić: Prvih 90 naših godina ..., Kaštela, 2002., , str. 78 
 

1961-62 grupno
Split grupno
1961-62 Split